Olokun – semidio della mitologia yoruba
 Olokun – personaggio della serie televisiva Stargate SG-1
 Olokun Festival – nome di due festival culturali nigeriani